Amerikai Egyesült Államok
 San Fernando, város Kaliforniában
 San Fernando völgy (San Fernando Valley), földrajzi régió Kaliforniában, részben Los Angeles-hez tartozik

 Argentína
San Fernando, város Buenos Aires tartományban, San Fernando partidóban, amelynek székhelye

 Chile
San Fernando, város Bernardo O’Higgins régióban

 Ecuador
San Fernando, Azuay tartomány San Fernando kantonjának székhelye

 Fülöp-szigetek
San Fernando, település Central Luzon kerületben

 Mexikó
San Fernando, község Chiapas államban
San Fernando, község Tamaulipas államban

 Spanyolország
 San Fernando, város Cádiz tartományban
 San Fernando, Madrid egyik metróállomása

 Trinidad és Tobago
 San Fernando, város San Fernando régióban